Champlin ist der Name folgender Gemeinden un Frankreich:

 Champlin (Ardennes) im Département Ardennes
 Champlin (Nièvre) im Département Nièvre

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Champlin (Illinois)
 Champlin (Minnesota)
 Champlin (Utah)

Personen:
 Bill Champlin (* 1947), US-amerikanischer Sänger, Musiker, Arrangeur, Musikproduzent und Songwriter
 Charles Champlin (1926–2014), US-amerikanischer Journalist, Filmkritiker, Fernsehkommentator, Buchautor und Herausgeber
 Christopher G. Champlin (1768–1840), US-amerikanischer Politiker
 Edward Champlin (* 1948), amerikanischer Althistoriker
 Hallie Champlin (?), US-amerikanische Tennisspielerin
 Stephen Gardner Champlin (1827–1864), General der Nordstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Will Champlin (* 1983), US-amerikanischer Singer-Songwriter

im NRHP gelistete Objekte:
 Champlin Memorial Masonic Temple, in Boone, Iowa, ID-Nr. 90001853

Siehe auch:
 Champlain